Bücking ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Bücking (1859–1942), deutscher Textilindustrieller
 Hans-Günther Bücking (* 1951), deutscher Kameramann und Regisseur

 Hugo Bücking (1851–1932), deutscher Geologe und Mineraloge
 Johann Jakob Heinrich Bücking (1749–1838), deutscher Zahnarzt und Wundarzt 
 Jürgen Bücking (1940–1975), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Karl Bücking (1809–1866), deutscher Politiker, MdL Hessen
 Klaus Bücking (1908–1980), deutscher Bildhauer
 Martin Bücking (1868–1954), deutscher Pfarrer und Schriftsteller
 Otto von Bücking (1855–1933), deutscher General der Artillerie
 Robert Bücking (* 1952), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

Bücking steht für:
 Bücking, alternativ für Bückling